Podsavezna nogometna liga NP Osijek je predstavljala 4. rang natjecanja u SFRJ. Prvak bi se kvalificirao u Slavonsku nogometnu zonu.

Izvori 

 Dragutin Kerže: "Olimpija, simbol Donjega grada 1923. – 2003.", Nogometni klub Olimpija, Osijek, 2003., 
 Sportsko društvo GRAFIČAR Osijek 1926. – 1981., monografija NK Grafičar Osijek

1963-64
1963-64
Osijek